Двенадцатый розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой был проведён при участии всех российских команд второй лиги класса «А». Участники полуфиналов получали право сыграть в кубке СССР следующего сезона, который, впрочем, не состоялся.

Команды западной и восточной зон лиги играли раздельно, за исключением СК им. Урицкого, который проводил матчи с командами восточной зоны. Турнир был отмечен большим количеством неявок – не состоялось треть матчей. И снова турнир был растянут на 2 сезона, и, на этот раз, на три календарных года – финал прошёл в январе 1975 года, в разгар следующего розыгрыша.

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой